Archangelica littoralis är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Adolph Agardh och Dc. Archangelica littoralis ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
littoralis